Балло (фр. Ballots) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Майєнн. 
 Балло Ярослав В'ячеславович (18 березня, 1991, Київ) – український кінорежисер, сценарист.